Erupce Vesuvu označuje některý z výbuchů sopky Vesuv:
 Erupce Vesuvu (79) – erupce, která zničila Pompeje
 Erupce Vesuvu (1631)
 Erupce Vesuvu (1861)
 Erupce Vesuvu (1906)
 Erupce Vesuvu (1944)